Цеголко Петро Павлович — український громадсько-політичний діяч.
 Цеголко Святослав Петрович (нар. 1979) — український журналіст, телеведучий.